Марценюк — українське прізвище.
 Марценюк Андрій (псевдо: «Береза») (1919—1943) — бунчужний, командир чоти особливого призначення 8-го куреня «ім. Сагайдачного» загону ім. Богуна ВО «Турів» Української повстанської армії.
 Марценюк Валерій Пантелеймонович (1949) — український письменник, журналіст, науковець.
 Марценюк Василь Петрович (1971) — доктор технічних наук.
 Марценюк Володимир Вікторович (1954) — український художник. Чоловік Ніни Марценюк.
 Марценюк Ніна Степанівна (1956) — українська художниця. Дружина Володимира Марценюка.
 Марценюк Олег Павлович — майор ДПСУ, учасник російсько-української війни.
 Марценюк Пилип Петрович (1919—1995) — голова колгоспу; Герой Соціалістичної Праці.
 Марценюк Роман Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Марценюк Тамара Олегівна (1981) — українська соціологиня, гендерна дослідниця, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 Марценюк Юрій Григорович (1960—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марценюк-Кухарук Марія Гаврилівна (20 червня 1936, Потопиха) — українська вчена-хімік, доктор технічних наук.

Також 
 Марцинюк

Українські прізвища